Juventus FC története 23. bajnoki címét nyerte.

A bajnokság végeredménye

Napoli az UEFA-kupa cimvédő Parma FC helyett indul az UEFA-kupában, mert a Parma FC a KEK-ben harcolta ki a részvételt.

Osztályozó
A mérkőzést június 10-én játszották Firenzében.

|}

Genoa CFC kiesett a Serie B-be.

Kereszttabella

Góllövőlista
26 gól
 Gólkirály: Gabriel Batistuta (ACF Fiorentina)

Kapcsolódó szócikkek 
Coppa Italia 1994-1995
Serie B 1994-1995

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1